Флаг сельского поселения Васи́льевское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Васильевское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4246.

Флаг сельского поселения Васильевское составлен на основании герба сельского поселения Васильевское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, с голубой полосой вдоль нижнего края, шириной 1/4 ширины полотнища; на полотнище голубыми, белыми, малиновыми (пурпурными) и жёлтыми цветами изображены фигуры из герба поселения».

Обоснование символики 
Основным предприятием Васильевского сельского поселения является акционерное общество «Хотьковский Автомост», располагающееся в посёлке Мостовик — административном центре поселения. Это предприятие занимается изготовлением железобетонных изделий (в том числе виброопоры), строительством мостов (в том числе надземные пешеходные переходы) и искусственных (водных) сооружений. На флаге поселения это предприятие символично представлено фигурой моста, стоящего на искусственном водохранилище (голубая полоса).

Летящий голубь — символ духовности, духовного возрождения, символ церкви Василия Великого в селе Васильевском, входящим в поселение.

Два жёлтых колоска — символизируют сельскохозяйственное производство поселения (ЗАО «ПР „Васильевское“») и два наиболее крупных по числу сельских жителей населённых пункта: село Васильевское и деревня Каменки.

Малиновый цвет (пурпур) — символизирует власть, славу, почёт, величие, мощь, благородство происхождения, древность.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания 

Флаги с изображением голубя
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением моста